Myrmecophilidae är en familj av insekter. Myrmecophilidae ingår i överfamiljen Grylloidea, ordningen hopprätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Myrmecophilidae 71 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Myrmecophilidae